Роберт Клайд «Бобби» Джонс (; род. 18 декабря 1951 года в Шарлотт, Северная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист. Член Зала славы баскетбола с 2019 года.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, в 1974 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Хьюстон Рокетс». Позже выступал за команды «Денвер Наггетс» и «Филадельфия-76». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В сезоне 1982/1983 годов Джонс стал чемпионом НБА в составе «Филадельфии». Четыре раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1977, 1978, 1981 и 1982). Восемь раз включался в первую сборную всех звёзд защиты НБА (1977—1984), а также ещё один раз — во вторую сборную всех звёзд защиты НБА (1985). В 1983 году признавался лучшим шестым игроком НБА. В 1974 году включался во вторую всеамериканскую сборную NCAA. За ним в «Севенти Сиксерс» закреплён номер 24. Всего за карьеру в НБА сыграл 774 игры, в которых набрал 8911 очков (в среднем 11,5 за игру), сделал 4256 подборов, 1888 передач, 1050 перехватов и 982 блок-шота.

Первые два сезона своей игровой карьеры в составе «Денвер Наггетс» Джонс провёл в АБА, сыграв 167 игр, в которых набрал 2480 очков (в среднем 14,9 за игру), сделал 1483 подбора, 634 передачи, 337 перехватов и 337 блок-шотов. В 1975 году включался в сборную новичков сезона АБА. В 1976 году принимал участие в матче всех звёзд АБА. Два раза включался в вторую сборную всех звёзд защиты АБА (1975, 1976).

В 1972 году выиграл в составе сборной США серебряные медали Летних Олимпийских игр в Мюнхене.

28 января 2020 года Джоэл Эмбиид получил разрешение Бобби Джонса носить его майку под номером 24 в составе «Сиксерс» в честь покойного Коби Брайанта.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Баскетболисты США
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола